Genèse est le quatrième tome du second cycle de la saga de fantasy Autre-Monde, écrite par Maxime Chattam.

Résumé 

Traqués par l'empereur et par Entropia, Matt, Tobias, Ambre et les leurs doivent fuir et rallier des terres inconnues pour s'emparer du dernier Cœur de la Terre avant qu'il ne soit détruit.

Mais le monde souterrain qu'ils découvrent ne grouille pas seulement de dangers. Il recèle d'incroyables révélations.

La guerre est proche. Les sacrifices nécessaires.

L'ultime course-poursuite est déclarée. Autre-Monde s'achève et livre enfin tous ses secrets.

Liens externes  
     
     
 

Roman de fantasy de Maxime Chattam
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2016
2016 en fantasy